Hamnøy bezeichnet:

 Hamnøy (Moskenes), norwegische Siedlung auf den Lofoten in der Kommune Moskenes im norwegischen Fylke (Provinz) Nordland

Hamnøy ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Hamnøy (* 1948), norwegischer Theologe und Autor

Siehe auch:

 Hamnøya
 Hamnøytunnel (Hamnøytunnelen) – ein Straßentunnel in Norwegen, auf der Europastraße 10, in der Kommune Moskenes auf den Lofoten